Пьер Поль Прюдо́н (, 4 апреля 1758, Клюни — 14 февраля 1823, Париж) — французский живописец, рисовальщик и , один из крупнейших представителей предромантизма.

Биография 

Пьер Прюдон родился 4 апреля 1758 года в небольшом городке Клюни (южная Бургундия, Франция) и был девятым сыном в семье резчика по камню. Позже он взял более аристократический псевдоним Пьер-Поль Прюдон.

В 1773 году приехал в Дижон, где поступил в Художественную школу, возглавляемую Франсуа Девожем, который познакомил его с творчеством художника Жана-Батиста Грёза и скульптора Эдме Бушардона. Оба мастера сыграли определённую роль в формировании молодого художника.

В 1780—1783 продолжил обучение в Париже, в Королевской академии живописи и скульптуры.

В 1784 году он получил Римскую премию (Prix de Rome). Лауреат премии получал возможность отправиться на учёбу в Рим за счёт патрона премии. Прюдон путешествовал по Апеннинскому полуострову более четырёх лет — в 1784—1789 годах. Значительное впечатление на художника произвели работы Леонардо да Винчи и Антонио да Корреджо.

По возвращении Прюдон поселился в Париже, зарабатывая на жизнь рисунками и миниатюрами. Свой первый серьёзный заказ он получил в 1798 году — роспись потолка во дворце Сен-Клу (Saint-Cloud).

После прихода к власти Наполеона много работает при новом дворе, ему покровительствует императрица Жозефина. Впрочем, и вторая жена Наполеона Мария-Луиза Австрийская заказывала картины у Прюдона.

Наиболее значительные произведения художника относятся к концу XVIII — началу XIX века. В основном это картины на мифологические и аллегорические сюжеты, а также работы назидательного характера. В творчестве Прюдона черты позднего классицизма сочетаются с грацией и мягкостью. Вместе с тем в ряде произведений он предвосхищает настроения, свойственные искусству романтизма.

Прюдон также разрабатывал мебель и интерьеры в стиле классицизма.

Наиболее известные произведения 
 «Сен-Жюст» (1793). Лион, Музей изящных искусств
 «Мадам Антони с детьми» (1796). Лион, Музей изящных искусств
 «Мудрость и Истина, сходящие на землю» (1799). Париж, Лувр
 «Триумф Бонапарта» (1800). Лион, Музей изящных искусств
 «Невинность, предпочитающая Любовь Богатству» (1804). Санкт-Петербург, Эрмитаж
 «Портрет Жозефины Богарне» (1805). Париж, Лувр
 «Диана, умоляющая Юпитера», роспись плафона (1808). Париж, Лувр
 «Психея, уносимая зефирами» (1808). Париж, Лувр
 «Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление» (1808). Париж, Лувр
 «Портрет императрицы Марии Луизы» (1811). Париж, Лувр
 «Мадам Жарр» (1822). Париж, Лувр

См. также 
 Майер, Констанция

Примечания

Литература 

Свидетельства современников
 
Биографии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каталоги творчества
 
 
Каталог выставки
 
Другие работы
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 
 Биография Пьера Поля Прюдона и виртуальная галерея его картин на проекте Artfrance.ru

Художники по алфавиту
Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез